Dit is een lijst van grote steden in Egypte. Alle steden in het land met meer dan 100.000 inwoners zijn opgenomen in de lijst. Het land kent vier steden met meer dan een miljoen inwoners: de hoofdstad Caïro (tevens grootste stad van Afrika), Alexandrië, Gizeh en Shubra El Khema. De meeste steden liggen in de delta of aan de oevers van de Nijl. 

Ongeveer een derde deel van de Egyptische bevolking leeft in of rond Caïro, Alexandrië, Suez en El-Mansoera, de vier grootste metropolen van het land.

(VT=Volkstelling, B=Berekening)

Externe link
 City population in Egypt

 
Egypte
Grote